Бейчень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Куртешть.
 Бейчень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Кукутень.
 Бейчень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Тодірешть.
 Бейчень () — район міського підпорядкування міста центрального підпорядкування Тяньцзінь (КНР).